Grafendorf kan syfta på

Geografi

Tjeckien 

 Hrabětice, ort, Södra Mähren, Okres Znojmo,

Österrike 

 Grafendorf bei Hartberg – kommun i Hartberg-Fürstenfeld,